John Libbey Eurotext (JLE) est une maison d’édition britannique spécialisée dans les revues et les livres à caractère scientifique.

Historique 
L'origine de la maison John Libbey Eurotext remonte à 1983 quand John Libbey ouvre une maison d'édition à Londres, spécialisée dans la publication de périodiques scientifiques destinés aux professionnels, aux chercheurs.

Les éditions John Libbey Eurotext font partie des éditeurs de la presse et de l’édition spécialisées, figurant aujourd’hui parmi les principaux éditeurs dans le domaine scientifique et médical français. 

Elles publient sous les marques John Libbey, Arnette, Doin et Pradel.

Identité visuelle

Notes et références 

Maison d'édition d'ouvrages scientifiques
Entreprise fondée en 1983
Maison d'édition ayant son siège au Royaume-Uni